Heberden ist der Familienname folgender Personen:

 William Heberden (Senior; 1710–1801), englischer Mediziner und „Rheumatologe“
 William Heberden (der Jüngere) (1767–1845), Mediziner

Siehe auch:
 Heberden-Arthrose (auch: Heberden-Bouchard-Arthrose), Heberden-Knoten